Yambaramerus är ett släkte av kvalster. Yambaramerus ingår i familjen Amerobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Yambaramerus